Škoda S-III - чехословацький середній танк 1930-х років також фігурував під назвами Š-III, KSU і KUŠ.

Історія створення

Початок проекту 
В 1931 чехословацька армія видала технічне завдання на розробку середнього танка під загальним позначенням KUV. У боротьбу за право отримати вигідне замовлення вступили фірми Tatra та Škoda. Проектувався колісно-гусеничний танк, який мав перевагу в пересуванні шосе. Право на замовлення виграла фірма Škoda і почала в липні 1931 року розробляти танк KSU (, Комбінований середній наступальний ).

Опис 
Ходова частина зовні відповідала легкому танку S-II і складалася з наступних компонентів:

 Заднє провідне колесо.
 Передній натяжний коток.
 8 опорних котків (4 візки по два котка).
 Переднє спрямовуюче колесо.
 4 підтримуючі ролики.

Танк був частково екранований (на бортах). Корпус танка сам у відсутності великих відмінностей від Š-II, крім трохи меншої висоти. Для нього був спроектований спеціальний баштовий лафет типу Skoda AB/BA (у першому варіанті можна було поставити 37-мм гармату, у другому – 70-мм гармату). Вибрали в результаті варіант з 37-мм гарматою, до якого додали 7,92-мм кулемет ZB vz.25 (модифікація австрійського Schwarzloze ). Планувалося, що танк буде оснащений карбюраторним двигуном потужністю 140 л. Оцінювальна маса Š-III становила від 12 до 16,5 тонн.

Виробництво 
Офіційно проект було затверджено 29 травня 1933 року на нараді у місті Пльзень . Військова комісія вирішила все ж таки відмовитися від колісно-гусеничного ходу. Замовлення на два дослідні екземпляри Š-III було видано лише 14 липня 1934 року . До цього часу у виробництві знаходився прототип середнього танка Tatra T-III , озброєння якого складалося з 47-мм гармати та двох кулеметів. Щоб не відставати від конкурентів, інженери фірми Škoda встановили таку ж гармату.

Випробування та наслідки 
Два екземпляри були готові у грудні 1936 і лютому 1937 року кожен, але танк уже вважався застарілим. Виправити недоліки не встигли до окупації Чехословаччини. Перший танк був списаний восени і розібраний, другий був відправлений до Німеччини на початку 1940 року і таємниче зник.

Джерела 
https://wikiwarriors.org/wiki/%C5%A0koda_S-III
танки Чехословаччини
Середні танки
Легкі танки